Ми́шев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Мишев, Георги (род. 1935) — болгарский писатель и сценарист.
  (1854—1932) болгарский лингвист и публицист, академик БАН.
 Мишев, Мишо (1911—1984) — болгарский политический и государственный деятель, Герои Социалистического Труда НРБ.